Il San Remo Open 1990 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata l'unica edizione del San Remo Open, che faceva parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1990, con un montepremi di 225.000 $. Si è giocato a San Remo in Italia, dal 30 luglio al 6 agosto 1990.

Campioni

Singolare 

 Jordi Arrese ha battuto in finale  Juan Aguilera, 6-2, 6-2

Doppio

 Mihnea-Ion Nastase /  Goran Prpić hanno battuto in finale  Ola Jonsson /  Fredrik Nilsson, 3-6, 7-5, 6-3

Note

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990